Aleksej Nikolajevič Kudašov (), ruski hokejist, * 21. julij 1971, Elektrostal, Sovjetska zveza.

Kudašov je kariero začel v klubu Crystall Elektrostal v sovjetski drugi ligi v sezoni 1986/87. V sezoni 1989/90 je prvič zaigral v sovjetski prvi ligi za Krila Sovjetov. Leta 1991 je bil kot 102. izbran na NHL naboru s strani kluba Toronto Maple Leafs, za katerega je v sezoni 1993/94 odigral petindvajset tekem v ligi NHL in dosegel en gol. Za tem je dve sezoni igral za Düsseldorfer EG v nemški ligi, ki jo je v sezoni 1995/96 tudi osvojil, in eno za TPS Turku v finski ligi. V drugem delu kariere je ponovno igral v ruski ligi oziroma od ustanovitve lige v KHL za klube Ak Bars Kazan, Dinamo Moskva, CSKA Moskva, Atlant Mitišči in Lokomotiva Jaroslavelj. V sezoni 1999/00 je osvojil naslov ruskega državnega prvaka, prav v svoji zadnji sezoni 2011/12 pa Gagarinov pokal za zmago v ligi KHL, obakrat z Dinamom.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994, kjer je bil z reprezentanco četrti, in treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve peti in enajsto mesto.

Pregled kariere

|-
| Crystall Elektrostal
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Crystall Elektrostal
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 18
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Crystall Elektrostal
| Sovjetska 2. liga
| 88/89
|
| 42
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 45
| 0
| 5
| 5
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 9
| 5
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 2
| 8
| 10
| +13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 8
| 16
| 24
|
| 12
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 92/93
|
| 41
| 8
| 20
| 28
|
| 24
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 93/94
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 93/94
|
| 25
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 93/94
|
| 27
| 7
| 15
| 22
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. John's Maple Leafs
| AHL
| 94/95
|
| 75
| 25
| 54
| 79
|
| 17
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Carolina Monarchs
| AHL
| 95/96
|
| 33
| 7
| 22
| 29
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 95/96
|
| 9
| 7
| 8
| 15
|
| 4
|
| 13
| 5
| 5
| 10
|
| 14
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 48
| 13
| 16
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 8
| 31
| 39
| +14
| 34
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 98/99
|
| 41
| 8
| 8
| 16
|
| 32
|
| 9
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 99/00
|
| 37
| 12
| 12
| 24
|
| 20
|
| 14
| 0
| 4
| 4
|
| 20
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 00/01
|
| 44
| 11
| 17
| 28
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 51
| 11
| 18
| 29
| -1
| 44
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 02/03
|
| 37
| 12
| 12
| 24
| +8
| 34
|
| 3
| 2
| 1
| 3
| +2
| 16
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 03/04
|
| 51
| 5
| 9
| 14
| +3
| 22
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 04/05
|
| 10
| 0
| 6
| 6
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 04/05
|
| 30
| 8
| 14
| 22
| +9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 05/06
|
| 49
| 5
| 30
| 35
| +8
| 48
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -4
| 10
|-
| Atlant Mitišči
| Ruska liga
| 06/07
|
| 21
| 0
| 3
| 3
| +1
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 06/07
|
| 24
| 5
| 10
| 15
| +7
| 24
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 07/08
|
| 57
| 8
| 26
| 34
| +14
| 66
|
| 16
| 3
| 5
| 8
| -2
| 12
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| KHL
| 08/09
|
| 56
| 9
| 24
| 33
| +21
| 20
|
| 19
| 1
| 4
| 5
| +4
| 10
|-
| HK MVD
| KHL
| 09/10
|
| 36
| 8
| 14
| 22
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 10/11
|
| 43
| 5
| 12
| 17
| 
| 24
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| KHL
| 11/12
|
| 37
| 3
| 3
| 6
|
| 31
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1162
| bgcolor="#7FFF00" | 226
| bgcolor="#7FFF00" | 433
| bgcolor="#7FFF00" | 659
| bgcolor="#7FFF00" | +101
| bgcolor="#7FFF00" | 655
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 124
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 104
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Crystall Elektrostal
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti St. John's Maple Leafs
Hokejisti Carolina Monarchs
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Atlant Mitišči
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti HK MVD